Sultan Mahmud ou Mahmood sont des noms pouvant désigner:

Mahmoud de Ghazni (971-1030), dirigeant de l'Empire ghaznévide
 (mort en 1402), dirigeant du Khanat de Djaghataï
 (mort en 1528), sultan du sultanat de Malacca
Mahmoud Ier (1696-1754), sultan de l'Empire Ottoman
Mahmoud II (1785-1839), sultan de l'Empire Ottoman
 (1900-1982), homme politique de birman
Sultan Mahmud Iskandar (1932-2010), sultan malaisien du Johor
 (né en 1935), boxeur pakistanais
, officier de l'armée de l'air bangladais

Voir aussi

Mahmud, Sultan